Schaedler ou Schädler, voire Schadler, fait notamment référence à :

Patronyme 
 Erich Schaedler (1949-1985), footballeur écossais ;
 Franz Xaver Schädler (1852-1913), homme politique bavarois.
 Karl Schädler (1804-1872), médecin et homme politique liechtensteinois.
 Luc Schaedler (né en 1963), anthropologue et réalisateur suisse, spécialiste du Tibet.

 Linda Schadler, scientifique des matériaux américaine.

Autres 
 Bouillon de Schaedler ;
 Gélose de Schaedler.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique